Passandridae är en familj av skalbaggar. Passandridae ingår i överfamiljen Cucujoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Passandridae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Passandridae